Департамент государственной безопасности КНДР (сокр. ДГБ КНДР, ) — орган государственного управления Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в сфере обеспечения государственной безопасности, действующий с 1973 года.

Основными функциями ДГБ КНДР являются внешняя разведка, контрразведка, оперативно-розыскная деятельность, охрана государственной границы КНДР, охрана руководителей ТПК и Правительства КНДР (наряду с Высшим гвардейским командованием), организация и обеспечение правительственной связи, борьба с инакомыслием, преступностью, антисеверокорейской и античучхейской деятельностью, а также содержание и контроль северокорейских концлагерей.

Также в задачи ДГБ КНДР может входить обеспечение ВНС КНДР и высших органов государственной власти и управления КНДР информацией, затрагивающей государственную безопасность и оборону страны, социально-экономическое положение в стране и вопросы внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности северокорейского государства и Трудовой партии Кореи.

ДГБ КНДР подчиняется Правительству КНДР, в том числе непосредственно Высшему руководителю КНДР — Ким Чен Ыну. ДГБ КНДР считается различными правозащитными организациями как одна из самых жестоких и страшных машин подавления инакомыслия и нарушения прав и свобод человека.

См. также 
 Спецслужбы КНДР

Примечания 

Министерства государственной безопасности
Спецслужбы КНДР